Annie Goetzinger
 Geneviève Goëtzinger

Hydronyme 
 Götzinger Achen
Homonymie de patronyme germanique